Уикипедията на фински език е версия на фински език в Уикипедия. Проектът започва работа на 21 февруари 2002 година.

Статии 
Към 11 ноември 2011 г. Финландската Уикипедия има 281 983 статии, които я нареждат на 16-о място по брой статии от всички уикипедии.

Потребители 
Към 11 ноември 2011 г. Финландската Уикипедия има 190 025 регистрирани потребители от които 1990 са активните.

Администратори 
Към 11 ноември 2011 г. Финландската Уикипедия има 49 администратора. На всеки администpатоp се падат 3878 регистрирани потребителя или 41 активни.

Посещаемост 

Фински език
Фински език